Список игр Amiga:

 Список игр на Amiga CD32
 Список игр на AmigaOne



# 
 10 Out Of 10
 1000 Miglia
 1943: The Battle of Midway
 221B Baker Street
 3001 O'Conners Fight
 3001 O’Conners Fight 2
 3D Block Out
 3D Construction Kit
 3D Construction Kit II
 3D Galax
 3D Motorrad
 3D Pool
 3D Race
 3D Snooker
 3D Soccer
 3D World Boxing
 3D World Soccer
 3D World Tennis
 4D Sports Boxing
 4D Sports Driving
 4x4 Off Road Racing
 4th & Inches
 5th Gear
 688 Attack Sub
 7 Cities Of Gold
 7 Colors
 9 Lives
 944 Turbo Cup

A 
 A-Train
 ACSYS: Autonomous Cybernetic System
 A10 Tank Killer
 Aaargh!
 Abandoned Places
 Abandoned Places 2
 Abra Cadabra
 Academy
 ACSYS: Autonomous Cybernetic System
 Action Fighter
 Adrenalynn
 Advanced Ski Simulator
 Advanced Tactical Fighter II
 Advantage Tennis
 Adventure Construction Set
 Adventures of Robin Hood
 After Burner
 After Burner II
 After the War
 AGE
 Agony
 Agricola
 Air Support
 Airball
 Airborne Ranger
 Akira
 Aladdin
 Alcatraz
 Alchemy
 Alfred Chicken
 Alianator
 Alien Bash
 Alien Bash 2
 Alien Breed
 Alien Breed 3D
 Alien Breed 3D II: The Killing Grounds
 Alien Breed II: The Horror Continues
 Alien Breed: Special Edition
 Alien Breed: Tower Assault
 Alien Breed Story
 Alien Fish Finger
 Alien III
 Alien Legion
 Alien Storm
 Alien Syndrome
 Alien World
 Aliex
 All New World of Lemmings
 All Terrain Racing
 All Terrain Racing Xmas
 Allan Border's Cricket
 Allo 'Allo
 Alpha Waves
 Alpha-1
 Alternate Reality
 Altered Beast
 Altered Destiny
 Amazing SpiderMan
 Ambermoon
 Amberstar
 Amegas
 American Gladiators
 American Tag Team Wrestling
 Amiga Karate
 Amnios
 AMRVoxel
 Anarchy
 Ancient Domains of Mystery
 Another World
 Anstoss
 Antago
 Apache: Overdrive
 Apache Flight
 Apano Sin
 APB
 Apidya
 Apocalypse (игра)
 Apprentice
 Aquablast
 Aquanaut
 Aquaventura
 Aquatic Games
 Arabian Nights
 Arcade Fruit Machine
 Arcade Pool
 Arcade Snooker
 Arcade Trivia Quiz
 Archer Maclean Billard Americain
 Archer Maclean Pool
 Archipelagos
 Archon
 Archon 2:Adept
 Arctic Fox
 Arena
 Arkanoid
 Arkanoid: Revenge of Doh
 Armageddon Man
 Armalyte
 Armour Geddon
 Armour Geddon II
 Army Moves
 Arnie
 Arnie 2
 Artura
 Ashes Of Empire
 Aspar Master Grand Prix
 Assassin (игра)
 Assassin: Special Edition
 Astaroth
 Astatin
 Asterix: Operation Getafix
 Astro Marine Corps
 Atax
 Atomic Robo-Kid
 Atomino
 Atomix
 Auf der Suche nach dem Vogel der Zeit
 Aufschwung Ost
 Aunt Arctic Adventure
 Australo Piticus Mechanicus
 Awesome
 Axe of Rage
 Axel's Magic Hammer
 Aztec Challenge

B 
 B17 Flying Fortress
 B.A.T.
 B.A.T. 2
 B.C.Kid
 B.S.S. Jane Seymour
 Baal
 Baba Yaga
 Baby Jo In Going Home
 Babylonian Twins
 Back To The Future 2
 Back To The Future 3
 Backlash
 Bad Company
 Bad Dudes
 Badlands
 Badlands Pete
 Bagitman
 Ballistix
 Bane of Cosmic Forge
 Bangkok Knights
 Banshee
 Barbarian
 Barbarian 2
 Bard's Tale
 Bard’s Tale Construction Set
 Bard’s Tale II
 Bard’s Tale III
 Bargon Attack
 Bart vs the Space Mutants
 Bart vs the World
 Base Jumpers
 Basket Islands
 Batman
 Batman Returns
 Batman The Caped Crusader
 Batman the Movie
 Battle Bound
 Battle Chess
 Battle Chess II: Chinese Chess
 Battle Command
 Battle For The Ashes
 Battle Isle
 Battle Master
 Battle Ships
 Battle Squadron
 Battle Storm
 Battletoads
 Battle Valley
 Battlehawks 1942
 Beach-Head
 Beach-Head II: The Dictator Strikes Back
 Beach Volley
 Beast Busters
 Beast Lord
 Beavers
 Behind the Iron Gate
 Belial
 Beneath a Steel Sky
 Benefactor
 Best Of The Best
 Betrayal
 Better Dead Than Alien
 Better Maths
 Beverly Hills Cop
 Beyond Dark Castle
 Beyond the Ice Palace
 Bez Kompromisu
 Big Nose the Caveman
 Big Run
 Biing!
 Bill Tomato's Game
 Bio Challenge
 Bionic Commando
 Biplane Duel
 Biplane Duel II
 Birds of Prey
 Black Cauldron
 Black Crypt
 Black Gold
 Black Lamp
 Black Sect
 Black Shadow
 Blast Squad
 Black Tiger
 Black Viper
 Blade Warrior
 Blast Squad
 Blastar
 Blasteroids
 Blazing Thunder
 Blinkys Scary School
 Blob
 BlockOut
 Blood Money
 Bloodnet
 Bloodwych
 Blue Angel 69
 Blue Berry
 Blue Max: Aces Of The Great War
 Blue wings and soul dust
 BMX Simulator
 Bob's Bad Day
 Bob's Garden
 Bobo
 Body Blows
 Body Blows Galactic
 Bomber Bob
 Bomb Jack
 Bombuzal
 BombX
 Bonanza Bros
 Booly
 Borobodur
 Boston Bomb Club
 Botics
 Boulder Dash: Construction Kit
 Brain Man
 Brainball
 Brat
 Brataccas
 Breathless
 Brian Lara's Cricket
 Brian Lara’s Cricket 2
 Brian the Lion
 Brides of Dracula
 Brutal: Paws of Fury
 Brutal Football
 Bubba'n'Stix
 Bubble+
 Bubble and Squeak
 Bubble Bobble
 Bubble Dizzy
 Bubble Gun
 Buck Rogers
 Budokan
 Buffalo Bill's Wild West Show
 Bug Bash
 Bug Bomber
 Buggy Boy
 Builderland: The Story Of Melba
 Bump'n'Burn
 Bumpy's Arcade Fantasy
 Bunny Bricks
 Burger Man
 Burning Rubber
 Burntime

C 
 Cabal
 Cabaret Asteroids
 Cadaver
 Caesar
 Calephar
 California Games
 California Games 2
 Campaign
 Campaign 2
 Cannon Fodder
 Cannon Fodder 2
 Cannon Fodder 2: Alien Levels
 Cannon Fodder 2: Not Very Festive
 Cannon Fodder+
 Cannon Soccer
 Capital Punishment
 Capone
 Captain Blood
 Captain Fizz
 Captain Planet
 Captive
 Car Vup
 Carcharodon: White Sharks
 Cardiaxx
 Carl Lewis Challenge
 Carlos
 Carnage
 Carrier Command
 Carthage
 Carton Rouge
 Carver
 Castle Kingdoms
 Castle Master
 Castle Master 2: The Crypt
 Castle Of Dr. Brain
 Castle Warrior
 Castles
 Castles 2:Siege and Conquest
 Castlevania
 Catch'em
 CaveMania
 Cavitas
 Cedric
 Celtic Legends
 Centrefold Squares
 Centurion: Defender Of Rome
 Chamber of the Sci-Mutant Priestess
 Chambers of Shaolin
 Champions Of Krynn
 Championship Golf
 Championship Run
 Chaos Engine
 Chaos Engine 2
 Chaos Strikes Back
 Charlie J. Cool
 Chase H.Q.
 Chase H.Q. 2
 Chessmaster 2000
 Chicago 90
 Chiki Chiki Boys
 Chip's Challenge
 Chrome
 Chronicles Of Omega
 Chrono Quest
 Chrono Quest 2
 Chubby Gristle
 Chuck Rock
 Chuck Rock 2
 Chuck Yeager AFT 2.0
 Chuckie Egg
 Chuckie Egg 2
 Circus Attractions
 Circus Games
 Cisco Heat
 Citadel
 City Defence
 City Limits
 Civilization
 CJ in the USA
 CJ's Elephant Antics
 Classic 4
 Classic Arcadia
 Classic Board Games
 Cliffhanger
 Clik Clak
 Cloud Kingdoms
 Clown'o'mania
 Cluedo: Master Detective
 Coala
 Codename: Iceman
 Colgate
 Colonel's Bequest
 Colonization
 Colorado
 Colorbuster
 Combat Air Patrol
 Combo Racer
 Commando
 Computer Scrabble
 Conan the Cimmerian
 Continental Circus
 Conqueror
 Conquests of Camelot
 Conquests Of The Longbow
 Continental Circus
 Cool Spot
 Cool World
 Corporation
 Corruption
 Corx
 Cosmic Bouncer
 Cosmic Pirate
 Cosmic Relief
 Cosmic Spacehead
 Count Duckula
 Cover Girl
 Covert Action
 Crack (игра)
 Crackdown
 Crazy Cars
 Crazy Cars 2
 Crazy Cars 3
 Crazy Seasons
 Crazy Shot
 Crazy Sue
 Crazy Sue 2
 Creature
 Creatures
 Crime Wave
 Crimetown Depths
 Crossbow
 Cruise for a Corpse
 Cruncher Factory
 Crystal Dragon
 Crystal Hammer
 Crystal Kingdom Dizzy
 Crystal Palace
 Crystals of Arborea
 Cubix
 Curse of Enchantia
 Curse of Ra
 Custodian
 Cyber Assault
 Cyber Empires
 Cyberball
 Cyberblast
 Cybercon 3
 Cybernetix
 Cybernoid
 Cybernoid 2
 Cyberpunks
 Cyberzerk
 Cytron

D 
 D-Day
 D-Day:The Beginning of the End
 D/Generation
 Daily Double Horse Racing
 Dal'X
 Dalek Attack
 Daley Thompson's Olympic Challenge
 Damocles: Mercenary II
 Dan Dare 3:The Escape
 Danger Castle
 Danger Freak
 Danger Mouse
 Dangerous Streets
 Darius+
 Dark Castle
 Dark Century
 Dark Fusion
 Dark Obsession
 Dark Queen of Krynn, The
 Dark Side
 Darkman
 Darkmere: The Nightmare’s Begun
 Darkseed
 DarkSpyre
 Darts 501
 Das Schwarze Auge: Die Schicksalsklinge
 Data Storm
 Dawn Patrol
 Dawn: A New Beginning Remix
 Day of the Viper
 Daylight Robbery
 Days of Thunder
 Dead Breath
 Deadline
 Death Angel
 Death Bringer (Spotlight)
 Death Knights Of Krynn
 Death Mask
 Death or Glory
 Death Sword
 Death Trap
 Deathbots
 Deathbringer (Empire)
 Début: Planet Simulation
 Declic, Le
 Deconstruction
 Deep Core
 Deep Silence: The Secret of My Soul
 Deep Space
 Deep, The
 Def Con 5
 Defender
 Defender 2
 Defender of the Crown
 Defender of the Crown 2
 Defenders of the Earth
 Deflektor
 Deja Vu: A Nightmare Comes True
 Deja Vu II: Lost in Las Vegas
 Deliverance
 Delivery Agent
 Delta Run
 Deluxe Galaga
 Deluxe Pacman
 Deluxe Strip Poker
 Demon Blue
 Demon’s Tomb: The Awakening
 Demon's Winter
 Demoniak
 Denaris
 Dennis
 Denjoy
 Der Patrizier
 Der Seelenturm
 Desert Racing of BarDos
 Desert Strike: Return to the Gulf
 Designasaurus
 Destroyer (компьютерная игра)
 Detector
 Detonator
 Detroit
 Deuteros: The Next Millennium
 Devious Designs
 Diamond Caves
 Diamonds
 Dick Tracy
 Dick Tracy: The Crime Solving Adventure
 Die Drachen von Laas
 Die Hard 2: Die Harder
 Die Siedler
 Diego
 Diggers
 Dimo's Quest
 Dingsda
 Dingo Et Le Train Express
 Dino Wars
 Dinosaur Detective Agency
 Diosa de Cozumel, La
 Dirty Moves
 Disc
 Disposable Hero
 Distant Armies: A Playing History of Chess
 Ditris
 Division One 92
 Dizzy
 Dizzy Dice
 Dizzy Panic
 DNA Warrior
 DNA: The Variety of Life
 Do! Run Run
 Dog Fight
 Dogfight
 Dogs of War
 Dojo Dan
 Doman
 Domination
 Dominator
 Dominium
 Donald's Alphabet Chase
 Donald Duck's Playground
 Donk!: The Samurai Duck!
 Donkey Kong
 Doodlebug: Bug-Bash 2
 Doofus
 Doom
 Double Agent
 Double Dragon
 Double Dragon 2: The Revenge
 Double Dragon 3
 Downhill Challenge
 Dr. Doom's Revenge
 Dr. Fruit
 Dr. Mario
 Dr. Plummet's House of Flux
 Dr. Strange 2: The Return of Doctor Strange
 Drachensteine
 Dracula
 Draggy and Croco
 Dragon
 Dragon Cave
 Dragon Breed
 Dragon Fighter
 DRAGON Force: Where Negotiations End
 Dragon Ninja
 Dragon Spirit
 Dragon Strike
 Dragon Wars
 Dragon's Breath
 Dragon's Kingdom
 Dragon's Lair
 Dragon’s Lair 2: Time Warp
 Dragon’s Lair 3: The Curse of Mordread
 Dragon’s Lair: Escape from Singe’s Castle
 Dragons Breath
 Dragons of Flame
 Dragonflight
 DragonScape
 Dragonstone
 Drakkhen
 Dreadnoughts
 Dream Web
 Dream Zone
 Driller
 Drip
 Drivin' Force
 Drol
 Druid II: Enlightenment
 Duck
 Duck Tales: The Quest for Gold
 Dugger
 Dune
 Dune II
 Dungeon Master
 Dungeon Master 2: The Legend of Skullkeep
 Dungeon Quest
 Dungeons of Avalon
 Dungeons of Avalon 2
 Dungeons, Amethysts, Alchemists 'n' Everythin'
 Dylan Dog: The Murderers
 Dylan Dog: Through the Looking Glass
 Dyna Blaster
 Dynamite Dick
 Dynamite Dux
 Dynamo
 Dynasty Wars
 Dyter-07

E 
 E-Motion
 E.T.'s Rugby League
 Eagles Rider
 Eco
 Edd the Duck
 Edd the Duck 2
 Eddie Edwards Super Ski
 Egg
 El Tren Expreso Di Goofy
 Elf
 Elfmania
 Eliminator
 Elite
 Elite Advanced
 Elvira: Mistress of the Dark
 Elvira: The Arcade Game
 Elvira 2: The Jaws of Cerberus
 Emlyn Hughes International Soccer
 Emmanuelle
 Empire Soccer
 Empire Strikes Back
 Enchanted Land
 Encounter
 Enemy: Tempest Of Violence
 England Championship Special
 Enlightenment
 Entity
 Epic
 Erik
 Escape from Colditz
 Escape from the Planet of the Robot Monsters
 Eskadra
 Eskimo Games
 Espana The Games
 Eswat
 European Champions
 European Football Champ
 Evil Dawn
 Excalibur
 Executioner
 Exile
 Exolon
 Exodus: The Last War
 Explora
 Explora 2
 Explora 3: Sous Le Signe Du Serpent
 Extase
 Exterminator
 Extractors: The Hanging Worlds Of Zarg
 Extrial
 Eye of Horus
 Eye of the Beholder
 Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon

F 
 F/A-18 Interceptor
 F-15 Strike Eagle 2
 F-16 Combat Pilot
 F-17 Challenge
 F-19 Stealth Fighter
 F-29 Retaliator
 F1 Racing
 F1 Tornado
 F1 World Championship Edition
 F40 Pursuit Simulator
 Faery Tale Adventure
 Falcon
 Fantastic Island
 Fantastic Voyage (1991)
 Fantasy Flyer
 Fascination
 Fast Food
 Fast Lane
 Fatal Heritage
 Fatal Noise: Fighting Cancer
 Fatman: The Caped Consumer
 Fears
 Federation of free Traders
 Fernandez Must Die
 Feud
 Fiendish Freddy's Big Top'o
 FIFA Soccer
 Fighter Bomber
 Fightin' Spirit
 Final Assault
 Final Blow
 Final Countdown
 Final Fight
 Fire and Brimstone
 Fire and Forget
 Fire and Forget 2
 Fire and Ice
 Fire and Ice: Xmas
 Fire Force
 Fire Hawk
 Fire Star
 Fireblaster
 FirePower
 First Contact
 First Samurai
 Fish
 Fist Fighter
 Flaschbier
 Flashback
 Flight Of The Amazon Queen
 Flimbos Quest
 Flink
 Flip Flop
 Flip-it and Magnose
 Flipover
 Flood
 Flower: For the Love Of the World Enchanted Road
 Fly Fighter
 Fly Harder
 Flying Shark
 Fool's Errand
 Football Manager: World Cup Edition
 Footballer of the Year 2
 Forgotten Worlds
 Formula 1 Grand Prix
 Formula One Grand Prix
 Frankenstein
 Franko
 Frantic Freddie
 FratzenGeballer
 Freak Out
 Freeciv
 Fred
 Freedom
 Frenetic
 Fright Night
 Frontier: Elite 2
 Frost Byte
 Full Contact
 Full Metal Planete
 Fury Of The Furries
 Fusion
 Future BasketBall
 Future Bike
 Future Shock
 Future Wars
 FutureTank
 Fuzzball

G 
 Galaga
 Gauntlet
 Genesia
 Ghosts 'n Goblins
 Ghouls 'n Ghosts
 Gobliiins
 Gods
 Golden Axe
 Grand Prix

H 
 H.A.T.E.
 Hanse
 Harold (The Hairy Hermit)
 Hawkwind
 HeXen
 Heretic
 High Noon
 Hired Guns
 History Line
 Hoi
 Hollywood Pictures
 Hyboria: Conan the Conqueror

I 
 In Shadow of Time
 Indiana Jones and the Fate of Atlantis
 Indiana Jones and the Last Crusade
 Indigo
 International Karate +

J 
 Jaguar XJ220 (игра)

K 
 Kaiser
 Katakis
 Kick Off
 King's Bounty
 King's Quest
 Klax
 Knights and Merchants: The Shattered Kingdom

L 
 Last Action Hero
 Leisure Suit Larry
 Lemmings
 Links
 Liquid Kids
 Lode Runner
 Loom

M 
 Mad TV
 Man Machine
 Maniac Mansion
 Marble Madness
 Micro Machines
 Midnight Resistance
 Might and Magic
 Mindwalker
 Mission Underground
 Moon Child
 Moonstone
 Myst

N 
 Nebulus
 Nebulus 2
 Neuromancer
 Night Shift
 No Buddies Land
 North & South

O 
 Oil Imperium
 One Step Beyond Mystery Games
 Operation Stealth
 Orb-It
 Our-Type
 Out Run
 Outlander
 Outlander II

P 
 Pac-Man
 Pang
 Paradroid
 Patrizier
 Pinball Fantasies
 Police Quest
 Populous
 Ports of Call
 Pot
 Powermonger
 Prince of Persia
 Putty Squad

Q 
 Quake
 Quake II
 Quake III: Arena
 Quest for Glory I: So You Want to Be a Hero
 Quest for Glory III: Wages of War

R 
 R-Type
 Raid Over Moscow
 Railroad Tycoon
 Rainbow Islands
 Ragnov
 Rampage
 Red Baron
 Rick Dangerous
 Road Rash
 Resident Evil

S 
 Shadow of the Beast
 Shadow of the Beast II
 Shadow of the Beast III
 Shaq Fu
 Shinobi
 Sid Meier’s Pirates!
 Sid Meier’s Civilization
 Silent Service
 SimCity
 Simon the Sorcerer
 Slez
 Snow Bros
 Son Shu Shi
 Space Quest
 Speedball
 Speedball 2
 Star Control
 Star Wars
 Street Fighter
 Street Fighter II: The World Warrior
 Strider
 Stundenglas
 Stunts
 Summer Games
 Supaplex
 Super Cars
 Super Contra
 SWIV
 Syndicate (игра, 1993)

T 
 Teenage Mutant Ninja Turtles
 Test Drive
 The Duel: Test Drive II
 Test Drive III: The Passion
 The Chaos Engine
 The Faery Tale Adventure
 The Great Giana Sisters
 The Legend of Kyrandia
 The Lion King
 The Lost Vikings
 The Secret of Monkey Island
 The Secret of Monkey Island II
 The Settlers
 Theme Park
 Titus the Fox
 ToME
 Transarctica
 Transport Tycoon
 Transport Tycoon Deluxe
 Turrican
 Turrican II

U 
 UFO: Enemy Unknown
 Ugh!
 Ultima III
 Ultima IV
 Ultima V
 Ultimate Body Blows
 Ultimate Golf
 UMS: Universal Military Simulator
 UN Squadron
 Under Pressure (игра)
 Universal Warrior
 Universe
 Unreal
 Unsensible Soccer
 Untouchables
 Uridium
 Uridium 2
 Utopia

V 
 Vac-Suit Jack
 Vaporizer
 Vermeer
 Verstecken-Spiel, Das: Die Ostereier Suche
 Vigilante

W 
 Warlords
 Whale's Voyage
 Wing Commander
 Wings
 Wings of Fury
 Wiz ’n’ Liz
 Wizball
 Wolfenstein 3D
 Worms

X 
 X-COM
 X-It
 X-Out
 X-ploit
 X-Swap: Booming Edition
 Xenex
 Xenomorph
 Xenon
 Xenon 2: Megablast
 Xenophobe
 Xiphos: The universe unfolds
 Xorron 2001
 XP8
 XR-35 Fighter Mission
 XTreme Racing
 Xybots

Y 
 Yo! Joe!
 Yogi Bear and Friends in The Greed Monster
 Yogi's Big Clean Up
 Yogi's Great Escape
 Yolanda
 Yuppi's Revenge

Z 
 Z-Out
 Za Zelazna Brama
 Zack!
 Zak McKracken and the Alien Mindbenders
 Zany Golf
 Zarathrusta
 Zardoz
 Zaxxon
 Zdzislav: Hero of the Galaxy 3D
 Zeewolf
 Zeewolf 2
 Zeppelin: Giants of the Sky
 Zero Gravity
 Zeron
 Ziriax
 Zitrax
 Zock Out
 Zombi
 Zombie
 Zombie Apocalypse
 Zombie Apocalypse 2
 Zone Warrior
 Zool
 Zool 2
 Zool: Ninja of the Nth Dimension
 Zoom!
 Zork I: The Great Underground Empire
 Zork II: The Wizard of Frobozz
 Zork III: The Dungeon Master
 Zork Zero: The Revenge of Megaboz
 Zyconix
 Zynaps
 Zzzep

Т 
 Тетрис

A